Натуральне число 243
 243 рік до нашої ери
 243 рік нашої ери